

Nom commun
Le burat est une étoffe de bure grossière.

Patronyme 

 Famille Burat :
 Jules Burat (1807-1885), journaliste et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Éditeur du Constitutionnel.
 Amédée Burat (1809-1883), frère du précédent, journaliste, géologue, ingénieur civil des mines, professeur à l'École Normandie en 1838 puis professeur de minéralogie, de géologie et d'exploitation des mines à l'École centrale des Arts et Métiers de 1841 à 1881. Il est l'auteur d'un célèbre Traité de Géologie appliquée publié en 1843.
 Louis Burat, agent de change à Paris, neveu des précédents. Il légua sa collection d'argenterie au musée des arts décoratifs de Paris et légua le reste à son neveu Alfred Besnier, qui le dispersa en juin 1937 lors d'une vente restée célèbre à la galerie Charpentier sous le nom de Collection de feu Madame Louis Burat. Sa sœur épousa le fameux dermatologue Ernest Henri Besnier, de l'hôpital Saint-Louis.
 Autres porteurs :
 Thierry Burat, propriétaire du restaurant Le Prieuré à L'Assomption, Québec.

Toponyme 

 Le pic de Burat (ou pic du Burat), sommet du massif pyrénéen du Luchonnais (Haute-Garonne)